WFJ kan syfta på:
WFJ – den historiska järnvägen Vadstena-Fågelsta Järnväg
WFJ – den nuvarande museijärnvägen Wadstena-Fogelsta Järnväg